Charles Delporte – schermidore belga
 Eugène Joseph Delporte – astronomo belga
 Ludovic Delporte – ex calciatore francese
 Yvan Delporte – fumettista e editore belga